Grande Île is Frans voor Groot eiland. Het kan verwijzen naar:
 Grande Île (Chausey), een van de Chausey-eilanden.
 Grande Île (Quebec), een eiland in de Canadese provincie Quebec.
 Grande Île (Straatsburg), de historische kern van de stad Straatsburg.